Чирвинський:

 Чирвинський Володимир Миколайович (*21 вересня 1883, Москва — †28 лютого 1942) — український геолог.
 Чирвинський Микола Петрович (*28 квітня (10 травня) 1848 — †1920) — український зоотехнік.
 Чирвинський Петро Миколайович (* 1880 — † 1955) — мінералог і петрограф.

Чирвинська:
 Чирвінська Марина Володимирівна (1912—1994) — український радянський учений, геолог, геофізик.